mIRC — условно-бесплатный IRC-клиент для Microsoft Windows, созданный в 1995 году. Разработчик программы — Халед Мардам-Бей.

Основные достоинства 
 Интегрированный, основанный на событиях и командах, скриптовый язык программирования.
 Поддержка нескольких одновременных серверных соединений.
 Поддержка CTCP (Client To Client Protocol).
 Поддержка чата и обмена файлами через DCC (XDCC).
 Защита от скачивания зловредных файлов.
 Файловый сервер DCC (fserve), который позволяет пользователю просматривать определённый каталог и скачивать файлы.
 Украшение текста с помощью mIRC-кодов.
 Распознавание речи и её синтез при помощи сторонних продуктов.
 Поддержка SSL и firewall.
 Поддержка UTF-8.

Недостатки 
 версии mIRC 7.0 и старше не работают с кодировкой, отличной от UTF-8, соответственно вы не увидите русских символов в большинстве русскоязычных сетей.
 mIRC скрипты позволяют злоумышленникам обмануть наивных пользователей, чтобы они выполнили зловредный код, всего лишь написав что-либо в окне чата (например, введя строки, начинающиеся с //write $decode(). Начиная с версии 6.17 это отключено по умолчанию, и другие различные команды, сочтённые небезопасными, могут быть заблокированы в опциях mIRC).
 mIRC-стили текста и цвета не являются частью IRC-стандарта, но из-за популярности программы остальные IRC-клиенты были вынуждены поддерживать их, хотя поддержка иногда состоит просто в полном отключении форматирования.

mIRC-скриптинг 
С помощью mIRC-скриптинга можно заставить свой клиент выполнять определённые действия при срабатывании определённых событий. Например, можно сделать так, чтобы клиент отвечал «Я здесь!», когда кто-нибудь пишет ваш ник.

Пример (ваш ник Вася и вы находитесь на канале #wiki):
on *:TEXT:*Вася*:#wiki:{ 
  msg $chan Я здесь!
}

Возможности скриптового языка mIRC не ограничиваются работой с текстом, можно также создавать скрипты с использованием диалоговых окон. Способность mIRC загружать сторонние DLL-библиотеки делает этот клиент платформой для решения самых разных задач.

Пасхальные яйца 
mIRC содержит множество скрытых пасхальных яиц, например:
 Клик по носу Халеда в окне About вызывает пищащий звук, а при клике правой кнопкой в другом месте этого окна над буквой I в слове «mIRC» начинает прыгать точка.
 Начиная с версии 6.16 при клике по картинке Халеда в окне About в браузере открывается персональная страничка Халеда.
 Напечатав «Arnie» в окне About, можно сменить картинку Халеда на картинку зелёного дракончика.
 Клик по логотипу mIRC в окне About меняет его картинку.
 Клик правой кнопкой по последней кнопке в тулбаре меняет её пиктограмму на смайлик.
 При вводе команды /xyzzy появляется текст «Nothing happens.»

Примечания

Ссылки 
 

Программы мгновенного обмена сообщениями
IRC-клиенты